Międzyrzec Podlaski – miasto w województwie lubelskim, w powiecie bialskim
 Międzyrzec Podlaski – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim
 Międzyrzec Podlaski – stacja kolejowa w Międzyrzecu Podlaskim, w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Dekanat Międzyrzec Podlaski, Międzyrzecz, Nadleśnictwo Międzyrzec, Lotnisko Międzyrzec Podlaski, KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski, Międzyrzecczyzna